Diocesi di Manchester – diocesi anglicana nel Regno Unito
 Diocesi di Manchester – diocesi cattolica negli Stati Uniti d'America